Алфер'єв Ігор Вікторович — український флотоводець
 Алфер'єв Сергій Петрович — український лікар-терапевт